Ашина:

 Ашина — знатный род правителей тюркских каганатов.
 Ашина Дучжи хан — каган Западно-тюркского каганата с 676 года по 679 год.
 Ашина Мише-шад — каган Западно-тюркского каганата с 657 года по 662 год.
 Ашина Хушэло-шад — каган Западно-тюркского каганата с 693 года по 704 год.
 Ашина Юанькин-шад — каган Западно-тюркского каганата с 679 года по 693 год.